

Ксьонжниці — село в гміні Ґдув Велицького повіту Малопольського воєводства
 Ксьонжниці — село в гміні Мелець Мелецького повіту Підкарпатського воєводства
 Ксьонжниці — село в гміні Пацанув Буського повіту Свентокшиського воєводства